Das Wort Belichter bezeichnet in der Druckindustrie:
 einen Druckplattenbelichter, siehe Computer to Plate
 einen Filmbelichter, siehe Computer to Film